Двадцать первая симфония:

 Симфония № 21 (Гайдн), ок. 1764
 Симфония № 21 (Моцарт), 1772
 Симфония № 21 (Иоганн Михаэль Гайдн), 1778
 Симфония № 21 (Мясковский), 1940

 0021